Cosmos es un personaje ficticio del universo de Transformers él es miembro de los Autobots del grupo de los mini-bots que se transforma en un platillo volador.

Historia 
Cosmos apareció por primera vez en la parte 2 de "El Plan Maestro de Megatron", en donde apareció en rescatar a los Autobots que fueron enviados al sol por las maquinaciones de Megatron después de que voluntariamente los Autobots fueron exiliados por un plan de Megatron, Este se las arregló para remolcar de vuelta a la Tierra, aunque se fue al suelo a su llegada. Fue secuestrado después por Megatron en la luna junto con su compañero Blaster, luego ambos fueron rescatados por Omega Supreme Después de esto, en muchas apariciones Cosmos fue utilizado como transporte para las diversas misiones de los Autobots, incluyendo valientemente tratando de detener a un monstruo volador, mientras que Omega Supreme quería vengarse de los Constructicons, y alertar a Optimus Prime a la trama de los cazadores de caza mayor Cholmondeley Señor cuando capturaron a algunos de sus compañeros Autobots para su uso como carnada para atraer a Optimus Prime.

El rol más importante de Cosmos fue en el episodio de la segunda temporada de "El Dios Gambito". Cosmos recabado de información en el espacio en una nueva fuente de energía potencial, pero fue atacado por Astrotrain, Thrust y Starscream. En donde cayeron en un accidente en la luna Titán, los sacerdotes del lugar adoraban a los Decepticons como dioses del cielo ", pero los rebeldes fueron capaces de reactivar a Cosmos y pedir la ayuda de los Autobots. Optimus Prime envió a Omega Supreme con Perceptor y Jazz. Astrotrain se proclama en la luna titan como el principal dios de la luna y obligó a los nativos para recoger los cristales llenos de energon. El viaje a Titán de Omega Supreme uso la mayor parte de su energía lo cual se inhabilitó, pero Perceptor y Jazz fueron capaces de reunir suficientes cristales para reactivar a Omega Supreme y derrotar a los tres Decepticons, Astrotrain enfuerecido ante la derrota decide destruir los cristales de energon en lo cual se retira con Starcream y Thrust.

Durante la batalla de ciudad Autobot del año 2005 Cosmos no hizo ninguna aparición, fue uno de los Autobots que no tuvo mucha participación en la tercera temporada. Su última aparición fue en el episodio 89, "El Nuevo Cerebro de Grimlock". De regreso de una misión espacial en una lucha contra los Decepticons con Sky Lynx ellos se estuvieron sin poder volar y se estrellaron en Cybertron, Cosmos y Sky Lynx fueron reparados por Perceptor.

Transformers Animated 
Cosmos apareció en una escena de muchedumbre en la final del episodio 39 de la tercera temporada "Aire Decepticon". De acuerdo con Derrick Wyatt J., ek modo alterno de Cosmos es un buggy observatorio móvil cybertroniano.

Enlaces externos 
 en Transformers Wiki

Personajes de Transformers